Ugrino steht für:

 Glaubensgemeinschaft Ugrino, eine Künstler- und Glaubensgemeinschaft der 1920er Jahre
 Ugrino (Verlag), gegründet 1921

Siehe auch
 Hans Henny Jahnn